Нечаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Нечаевское сельское поселение — входит в Тогучинский район Новосибирской области
 Нечаевское сельское поселение — входит в Корсаковский район Орловской области
 Нечаевское сельское поселение — входит в Мокшанский район Пензенской области